Vorgänger steht für:
 Vorgänger, ein Element, das in einer Folge vor dem Bezugselement steht; siehe Nachfolger (Mathematik)
 Vorgänger, Beziehung zweier Knoten in einem gerichteten Graphen; siehe Nachbarschaft (Graphentheorie)
 Vorgänger, im deutschen Judentum etwa vom 16. bis mindestens zur Mitte des 19. Jahrhunderts Bezeichnung für den Vorsteher einer jüdischen Gemeinde; siehe auch Barnos und Schtadlan
 Vorgänger, bezeichnet eine Erzählung, die als Fortsetzung zu einem Werk erschien, deren Handlung aber in der internen Chronologie vor diesem angesiedelt ist; siehe Prequel

Siehe auch: